Oklahoma steht für:
 (13688) Oklahoma, ein Asteroid des Hauptgürtels
 USS Oklahoma (BB-37), ein Schlachtschiff der Vereinigten Staaten
 Oklahoma (Band), eine ehemalige US-amerikanische Rockband

Oklahoma ist der Name folgender Orte:
 Oklahoma, Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 Oklahoma County, County im Bundesstaat Oklahoma
 Couch (Texas), ein ehemaliger Name des Ortes in Karnes County im US-Bundesstaat Texas
 Mexico (Illinois), ein ehemaliger Name des Ortes in Cook County im US-Bundesstaat Illinois
 Oklahoma (Clearfield County), ein Ort in Clearfield County im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Oklahoma (Kentucky), ein Ort in Daviess County im US-Bundesstaat Kentucky
 Oklahoma (Louisiana), ein Ort in Avoyelles County im US-Bundesstaat Louisiana
 Oklahoma (Maryland), ein Ort in Carroll County im US-Bundesstaat Maryland
 Oklahoma (Mississippi), ein Ort in Carroll County im US-Bundesstaat Mississippi
 Oklahoma (Texas), ein Ort in Montgomery County im US-Bundesstaat Texas
 Oklahoma (Westmoreland County), ein Ort in Westmoreland County im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Oklahoma City, Hauptstadt des US-Bundesstaats Oklahoma
 Oklahoma-Territorium, ein historisches Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten

Oklahoma! ist der Titel folgender Werke:
 Oklahoma!, ein Musical
 Oklahoma! (Film), ein Musicalfilm aus dem Jahr 1955

Siehe auch: